BiH:
 Miloševići (Višegrad, BiH), naselje u općini Višegrad

Crna Gora:
 Miloševići (Plužine, Crna Gora), naselje u općini Plužine
 Miloševići (Šavnik, Crna Gora), naselje u općini Šavnik